Bruine grootoogboktor
 Zwarte grootoogboktor